Csehország
 Plesná, város a Chebi járásban
 Plesná, Ostrava városrésze
 Plesná, folyó a Chebi járásban